Битлеск ( [] или «Beatles-esque»; буквально — «битлообразный») — термин, описывающий музыкальное сходство с английской рок-группой The Beatles. Термин не имеет чётких отличительных факторов и применяется к широкому кругу различных исполнителей.

Отличительные факторы 
Чтобы лучше объяснить значение термина, были сформулированы восемь определяющих признаков; за авторством радиопродюсера Кевина Хоулетта, профессора музыки  и барабанщика Терри Дрейпера из группы :

 звучание фортепианных кластеров в стиле песни «Penny Lane» (также можно услышать в композициях «Getting Better» и «With a Little Help from My Friends»);
 «мощное окончание», наподобие песни «It’s All Too Much»;
 навеянные блюграссом , тяга к ;
 виолончели в духе песни «I Am the Walrus»;
 стилистический контраст, наподобие того, что был между Ленноном и Маккартни;
 барабанщик левша играет на праворучной ударной установке; отсылка к привычке Ринго Старра играть на праворучной аппаратуре несмотря на то, что он является левшой;
 когда публика считает, что группа продолжает традиции The Beatles, как это было в случае с Klaatu;
 подобие зарекомендовавшего себя звучания The Beatles, которое само по себе ничего не представляет («копия проигрывает оригиналу»).

Джек Сакамото из «Торонто стар» так прокомментировал этот термин: «[У некоторых людей] понятие [„Битлообразного“] звука включает всех — от Panic! at the Disco до Билли Джоэла и группы Red Hot Chili Peppers. С такими музыкальными ориентирами вызывает сомнение, могут ли сами The Beatles претендовать на термин, который породила их музыка». В свою очередь Скотт Фрейман из Culture Sonar утверждал, что любой, к кому можно было бы применить термин «битлеск», «должен представлять собой группу, а не являться сольным исполнителем, либо автором песен с приглашённым аккомпанементом … [также эта группа должна иметь] нескольких авторов и нескольких вокалистов».

В статье для журнала Rolling Stone 2017 года, музыкальный критик Роб Шеффилд назвал Пола Маккартни «битлом», чей характер лучше всего соответствует термину «битлообразный», подчеркнув: «Если вам не нравятся The Beatles, это потому, что вам не нравится Пол. Если вы любите их, несмотря на их недостатки, вы подразумеваете недостатки Пола…».

Исполнители, к которым применялся термин 

 Badfinger — первыми артистами, подписавшими контракт с лейблом The Beatles Apple Records была группа Badfinger. Их песни «Come and Get It» (1969), «No Matter What» (1970) и «Day After Day» (1971) были спродюсированы Маккартни, гастрольным менеджером «Битлов» Мэлом Эвансом и гитаристом коллектива — Джорджем Харрисоном.
 Big Star — хотя в 1970-х эта американская группа получила признание критиков за материал, навеянный музыкой The Beatles, карьера коллектива оказалась скоротечной. Впоследствии группа обрела культовый статус, а её записи отмечались в ретроспективных обзорах авторитетных музыкальных изданий, несмотря на отсутствие коммерческого успеха.
 The Byrds — иногда характеризуются как «американские The Beatles». Несмотря на то, что их долгосрочное влияние оказалось сопоставимым с влиянием «Битлз» с точки зрения звучания и стиля, The Byrds были не сопоставимы по продажам со своими ливерпульскими современниками.
 Cheap Trick — тоже получили ярлык «американских The Beatles». Помимо этого, альбом группы  (1980) был спродюсирован Джорджем Мартином, который сотрудничал с The Beatles на протяжении их карьеры. Cheap Trick неоднократно исполняли песни битлов на своих концертах, что, в итоге, вылилось в запись посвященного этому альбома —  (2009).
 Electric Light Orchestra — созданная с явным намерением «продолжить дело „Битлз“», эта группа оказалась одним из немногих «битлообразных» коллективов, добившихся стабильного коммерческого успеха. Кроме того, в конце 1980-х фронтмен ансамбля, Джефф Линн, начал музыкальное сотрудничество с Джорджем Харрисоном, что привело к тому, что он поучаствовал в нескольких . В начале 1970-х годов Джон Леннон похвалил ELO, назвав группу «отпрысками The Beatles», и назвал их песню «Showdown» одной из своих любимых.
  — согласно ложным слухам, это были сами The Beatles, сформировавшие новую группу. В некоторых СМИ коллектив получил прозвище «канадские „Битлз“».
 Oasis — британская пресса называла «одержимостью» отголоски музыки The Beatles в творчестве этой группы. В период существования ансамбля, с 1991 по 2009 годы, его оглушительный успех, с точки зрения культурного и социального охвата, привёл к тому, что Oasis стал считаться, по мнению ряда СМИ, самой популярной группой со времён The Beatles.
 Panic! at the Disco — термин применялся в отношении альбома Pretty. Odd. Считается, что его звучание очень похоже на The Beatles, в особенности композиция «Nine in the Afternoon».
 Squeeze — пресса довольно часто сравнивала тандем британских рок-музыкантов  и  с дуэтом Леннона и Маккартни.

Прочие исполнители 

 Bee Gees (ранний период)
 Крис Хиллман
 Fountains of Wayne
 The Knack
 The La's
 
 
 
 XTC

Примечания 
Комментарии

Источники

История The Beatles
Музыкальные жанры XX века